Oliveirense – abitanti di Oliveira
Oliveirense – abitanti di Senhora de Oliveira